Metamorphosis kan syfta på:

Metamorphosis (Clan of Xymox-album) – ett album från 1986 av Clan of Xymox
Metamorphosis (Hilary Duff album) – ett musikalbum med Hilary Duff från 2003
Metamorphosis (Howard Jones album) – ett album av Howard Jones från 2001
Metamorphosis (Iron Butterfly-album) – ett album av Iron Butterfly från 1970
Metamorphosis (Mercenary album) – ett album av Mercenary album från 2011
Metamorphosis (Papa Roach album) – ett album av Papa Roach från 2009
Metamorphosis (The Rolling Stones-album) – ett album av The Rolling Stones från 1975
Metamorphosis (Zero Hour album) – ett album av Zero Hour från 2003

Se även
 Metamorphoses (musikalbum)
 Metamorfos